Топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала «Артхроника», 50 самых влиятельных лиц в русском искусстве — арт-рейтинг, который ежегодно публиковался в зимнем номере журнала начиная с января 2007 года по 2012 год и являлся одним из главных его проектов.

Список 
Тёмно-голубым выделен лидер, голубым — первая десятка. Серым цветом отмечены лица, фигурирующие в списке 1 раз.

Номера журналов 
 Список 2006: № 1-2, 2007
 Список 2007: № 1, 2008

Эксперты 
 2012 год: 11 экспертов
 2011 год: 17 экспертов
 2010 год: 16 экспертов, среди которых были арт-критики, журналисты, коллекционеры, музейные сотрудники и галеристы. Эксперты также предложили 16 своих кандидатов для внесения в список. Далее каждый эксперт выбрал 50 самых важных на его взгляд персон и составил свой рейтинг. После того как редакция получила голоса всех экспертов, был произведен подсчет баллов. В зависимости от места, присвоенного кандидату, начислялось от одного до пятидесяти баллов, по их сумме и были выявлены победители.
 2009: редакция «Артхроники» сформировала список из более чем 140 человек, которые оказывали наиболее значительное влияние на художественный процесс в России в прошедшем году. Список был разослан 16 экспертам, каждый из которых мог отобрать 50 лучших, по его мнению, кандидатур, а также внести в него не вошедшие в предварительный редакционный отбор имена. Далее за каждое полученное претендентом место ему начислялись очки, по сумме которых и были определены победители. 16 экспертов
 2006 год

Конец проекта 
В августе 2013 года журнал прекратил своё существование.

Попытки продолжения

«Артгид» 
Эстафету ведения рейтингов перехватил портал «Артгид», пояснив, что считает свои рейтинги продолжением проекта, начатого в «Артхронике»:
 Топ-20 самых влиятельных художников в русском искусстве 2013 года
 Топ-50 самых влиятельных фигур в русском искусстве 2013 года

«Зачем мы это делали. В 2004 году мы (тогда многие из нынешней команды „Артгида“ работали в редакции журнала „Артхроника“) впервые решили подвести итоги года в форме рейтинга — но рейтинга не самих событий в мире искусства, а людей, благодаря которым эти события произошли. В 2009 году в „Артхронике“ сменился главный редактор, а вскоре после этого издание покинули и большинство сотрудников прежней редакции, воссоединившись потом для создания журнала и сайта „Артгид“ и его раздела „Процесс“, посвященного аналитике текущего художественного процесса. Летом 2013 года журнал „Артхроника“, ежегодно публиковавший „Топ-50“, перестал издаваться, и мы решили продолжить некогда придуманный нами проект уже на сайте „Артгида“».

 Топ-20 художников-2013
 Петр Павленский
 Юрий Альберт
 Вадим Захаров
 Владислав Мамышев-Монро
 Эрик Булатов
 Группировка ЗИП
 Дмитрий Гутов
 Ирина Нахова
 Елена Елагина и Игорь Макаревич
 Кирилл Кто
 Николай Полисский
 Илья и Эмилия Кабаковы
 Андрей Монастырский
 Борис Орлов
 Андрей Ройтер
 Ирина Корина
 Таус Махачева
 Леонид Тишков
 AES+F
 Сергей Шеховцов

 Топ-50 влиятельных фигур-2013
 Pussy Riot
 Ольга Свиблова
 Елена Селина
 Василий Церетели
 Марина Лошак
 Стелла Кесаева
 Роман Абрамович и Дарья Жукова
 Екатерина Деготь
 Михаил Пиотровский
 Иосиф Бакштейн
 Ирина Антонова
 Анна Гор
 Зельфира Трегулова
 Екатерина Иноземцева
 Тереза Мавика
 Екатерина и Владимир Семенихины
 Анна Зайцева
 Ольга Шишко
 Сергей Капков
 Владимир Овчаренко
 Ирина Горлова
 Екатерина Андреева
 Александр Мамут
 Антон Белов
 Дмитрий Озерков
 Леонид Бажанов
 Шалва Бреус
 Борис Гройс
 Александра Обухова
 Дмитрий Ханкин и Емельян Захаров
 Антонио Джеуза
 Николай Молок
 Герман Титов
 Инна Баженова
 Марат Гельман
 Тамаз и Ивета Манашеровы
 Михаил Миндлин
 Алексей Новоселов
 Андрей Ерофеев
 Алиса Прудникова
 Евгений Асс
 Виктор Мизиано
 Наталия Сиповская
 Мария Насимова
 Екатерина Бобринская
 Леонид Михельсон
 Зураб Церетели
 Аркадий Ипполитов
 Давид Рифф
 Анна Свергун

The Art Newspaper Russia 
В 2014 году своим топ-100 (за 2013 год) обзавелась и русская версия The Art Newspaper.

«100 главных людей в российском искусстве, кого вы должны узнавать в лицо»
 Ольга Свиблова
 Сергей Капков
 Михаил Пиотровский
 Марина Лошак
 Иосиф Бакштейн
 Дмитрий Ханкин
 Марат Гельман, Дарья Жукова
 Марат Гельман, Дарья Жукова
 Василий Церетели
 Елена Селина
 Роман Абрамович
 Стелла Кесаева
 Владимир Мединский
 Зельфира Трегулова
 Владимир Овчаренко
 Екатерина и Владимир Семенихины
 Шалва Бреус
 Екатерина Деготь
 Инна Баженова
 Михаил Каменский
 Ирина Антонова
 Михаил Швыдкой
 Алина Сапрыкина
 Антон Белов
 Борис Гройс

См. также 
 Премия Кандинского
 Рейтинг самых влиятельных людей в мире искусства от Art Review

Примечания 

Современное искусство России
Списки людей искусства